Са́рате () — испанская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Сарате, Агустин де (1514—1560) — испанский историк и хронист.
 Сарате, Гонсало (род. 1984) — аргентинский футболист.
 Сарате, Карлос (род. 1951) — мексиканский боксёр-профессионал.
 Сарате, Лусия (1864—1890) — американская актриса сайдшоу мексиканского происхождения.
 Сарате, Мауро (род. 1987) — аргентинский футболист.
 Сарате, Науэль (род. 1993) — аргентинский футболист.
 Сарате, Роберто (1932—2013) — аргентинский футболист.
 Сарате, Серхио (род. 1969) — аргентинский футболист.
 Сарате, Хесус (1915—1967) — колумбийский писатель и дипломат.
 Сарате, Хорхе (род. 1992) — мексиканский футболист.
 Хиль-и-Сарате, Антонио (1793—1861) — испанский драматург и переводчик.
 Чавес Сарате, Хуан Карлос (род. 1967) — мексиканский профессиональный футболист.

Топоним 
 Сарате — город в провинции Буэнос-Айрес.